Жан дю Кайлар д’Андюз де Сен-Бонне, маркиз де Туара (; 1 марта 1585, Сен-Жан-дю-Гар, Лангедок-Руссильон — 14 июня 1636, Фонтането-д’Агонья, Пьемонт) — французский государственный и военный деятель, маршал Франции во времена правления Людовика XIII. Фаворит короля.

Биография 
Французский аристократ. Родился девятым и последним сыном Аймара де Сен-Бонне дю Кайлара, сеньора Туара.

В возрасте 14 лет поступил на военную службу к королю Генриху IV.

В возрасте 25 лет в чине лейтенанта — на службе у короля Людовика XIII. Состоял в штате парфорсной охоты. Позже стал капитан-лейтенантом королевской гвардии. Будучи протестантом, он всё же поддерживал своего короля-католика в борьбе с гугенотами.

Проявил себя, как храбрый и умелый стратег, верный королю в сражениях с противником при Сомюре (веойа 1621), Монтобане (август-ноябрь 162) и Монпелье (февраль-октябрь 1622), за что был особо отмечен Людовиком XIII.

В сентябре 1625 году принял участие в победоносном сражении против герцога Бенжамена де Рогана у острова Ре. После сражения был назначен губернатором острова и начал укреплять оборонительные сооружения с учётом будущих нападений, особенно в Форт-де-Ла-Прэ и Сен-Мартен-де-Ре.

В 1627 году чтобы поддержать защитников осажденной Ла-Рошели англичане во главе с герцогом Бэкингемом попытались захватить остров Ре, что привело ко второй осаде Сен-Мартен-де-Ре. Герцог установил блокаду крепости, длившуюся с июля до октября 1627 г. На помощь осаждённым был направлен маршал Франции Анри де Шомберг. Вместе с маркизом де Туара французы одержали победу и преследовали отступившую английскую армию герцога Бэкингема, при этом последний понёс большие потери. Французы захватили четыре пушки и шестьдесят вражеских знамён.

В 1630 году за храбрость и заслуги в кампаниях де Туара был удостоен высшего национального воинского звания — маршал Франции.

Один из участников переговоров по заключению Кераскского мира в 1631 г. между Францией, Савойей и Австрийской империей.

12 апреля 1633 года, находясь в Пьемонте (Италия), он был награждён орденом Святого Духа. Однако отказался возвращаться во Францию ​​специально, чтобы принять награду. Кардинала Ришельё, который был с ним в ссоре, использовал это для оскорбления, и лишил маршала регалий в ноябре 1633 года.

В 1636 году, по королевскому указу де Туара принял командование армией герцога Савойского, которая объединилась с Францией против Австрии. 14 июня 1636 года во время атаки на крепость Фонтането-д’Агонья в Ломбардии, выстрелом из аркебузы маршал был смертельно ранен.

Примечания

Литература 
 Louis Moreri. Le grand dictionnaire historique ou Le melange curieux de l’Histoire sacrée et profane …1759

Ссылки 
 Jean Caylar d’Anduze de Saint-Bonnet, Marquis de Toiras
 Jean Caylar d’Anduze de Saint-Bonnet, Marquis de Toiras

Маршалы Франции
Участники Тридцатилетней войны
маркизы Франции
Погибшие в войнах и вооружённых конфликтах